Выборы в Монгольский парламент в 2012 году происходили на фоне бума горнодобывающей промышленности, два фаворита: Демократическая партия Монголии и Монгольская народная партия выступали со своими предложениями по использованию доходов.

Всего за места в парламенте боролись 544 кандидата от 11 партий и двух коалиций.

Избирательная система 
В Великий государственный хурал избираются 76 депутатов по смешанной системе: 28 по партийным спискам и 48 по одномандатным округам..

Арест экс-президента 
13 апреля 2012 года Намбарын Энхбаяр, бывший президент Монголии был арестован по подозрению в присвоении денег, которые были предназначены на государственные нужды.

Несмотря на это Коалиция за справедливость (в которую входила партия экс-президента) стала третьей силой в стране, получив 11 мест.

Предвыборные программы 
В общем обе крупнейшие партии предлагали аналогичные пути развития страны: увеличение долевого участия жителей страны в горнодобывающих предприятиях, финансирование строительства железных дорог и других элементов инфраструктуры.

Демократическая партия 
Демократы обещали поднять налоги инвесторам и увеличить социальные затраты бюджета, воспользовавшись экономическим бумом, причиной которого стала активная разработка месторождений угля, меди и урана.

Позже, на следующих выборах из-за падения темпов роста экономики Монголии демократы потерпели поражение.

Социологические опросы 
По данным некоммерческого фонда «Сант Марал», проведённым в начале июня оппозиция в лице Демократической партии опережали по рейтингу правящую Монгольскую народную партию. О поддержке МНП сообщили 20 % опрошенных, их оппонентов поддерживает на 5 % больше людей, то есть 25 %.

Результаты 
В итоге демократы выиграли выборы в парламент, но не получили большинства, что означало необходимость создания коалиций между партиями. В парламент были избраны 11 женщин, что стало наибольшим числом за историю хурала. Также 4 места оставались вакантными, два из-за того, что ни один кандидат не набрал 28 % голосов, остальные из-за нарушений.

Впервые в истории Монголия успешно провела процесс автоматической регистрации, подсчета, и регистрации избирателей.

Примечания 

2012 год в Монголии
Выборы в Монголии
Монголия
Июнь 2012 года